Il doppio femminile del torneo di tennis Queensland Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Jana Novotná che hanno battuto in finale Patty Fendick e Helena Suková 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Jana Novotná (campionesse)
 Patty Fendick /  Helena Suková (finale)
 Gretchen Magers /  Robin White (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Lise Gregory (semifinali)

 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Eva Pfaff /  Brenda Schultz (quarti di finale)
 Jo-Anne Faull /  Michelle Jaggard-Lai (quarti di finale)
 Claudia Porwik /  Larisa Neiland (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1991